Carlos María Jerónimo Víctor Bonaparte (en francés: Charles Marie Jérôme Victor Bonaparte; Boulogne-Billancourt, 19 de octubre de 1950) es un político francés, reconocido por un sector de los bonapartistas como jefe de la Casa Imperial de Francia, establecida por su tío tátarabuelo Napoleón Bonaparte.

Primeros años de vida 
Carlos nació como hijo del Luis Bonaparte, príncipe Napoléon, tátaranieto de Jerónimo Bonaparte, hermano menor del conquistador Napoleón. Dado que ni Napoleón I, Napoleón II, ni Napoleón III tienen actualmente descendencia legítima, los descendientes de Jerónimo representan los derechos imperiales a la corona de Francia.

Su madre es Alix de Foresta, hija de Albéric, conde de Foresta. A pesar de que actualmente es la única consorte imperial no nacida como princesa, la suya es una antigua familia de la nobleza italiana que se estableció en Francia en el siglo XVII.

Nació en Boulogne-Billancourt, junto a su hermana melliza, la princesa Catalina. Fue bautizado en Los Inválidos por el nuncio apostólico de Francia, el arzobispo Angelo Roncalli (luego el Papa Juan XXIII). Pasó su juventud en la Villa Prangrins en el Lago de Ginebra, Suiza.

Carlos asistió al Collège Sainte-croix-des-neiges, Alta Saboya, pero se retiró para estudiar alemán en la Selva Negra, Alemania. Tiene un doctorado en Economía en la Universidad de La Sorbona.

Matrimonios y descendencia 
Contrajo nupcias por primera vez con Beatriz de Borbón y Chevron-Villette, con quien tuvo a sus hijos Carolina María Bonaparte y a Juan Cristóbal Bonaparte. Divorciados. Se casó en segundas nupcias con Jeanne-Françoise Valliccioni, con quien tuvo a Sofía Catalina Bonaparte, y adoptó a Anh Leticia Bonaparte.

Trabajos publicados 
 Les transports urbains, un enjeu pour les villes, Bordas, 1976.
 Bonaparte et Paoli, Plon Perrin, 2000.
 Les Bonaparte - Des esprits rebelles, Plon Perrin, 2006.
 Vers une France nouvelle, Éd. Talleyrand, 2007.
 Napoléon par Napoléon, Cherche Midi, marzo de 2009.
 Entretiens avec M. Ikeda, 13 numéros de la revue Daisanbunmei, Tokyo, 2009.
 Napoléon, mon aïeul, cet inconnu, XO Éditions, octubre de 2009.
 Pour une société de l'être et non de l'avoir, Le cahier du CESC, enero de 2010, (obra colectiva).
 France, Europe et migrations, Le cahier du CESC, septiembre de 2011, (obra colectiva).
 La liberté Bonaparte, 2021.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Casa de Bonaparte
Príncipes Napoleón
Pretendientes al trono francés
Políticos de Francia del siglo XX
Políticos de Francia del siglo XXI
Nacidos en Boulogne-Billancourt